Qatar Total Open 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2020 z cyklu Qatar Ladies Open rozgrywany w dniach 23–29 lutego 2020 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 3 240 445 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Katarze